Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS P36:
 HMS P36 (1916), un patrouilleur de classe P lancé en 1916 et vendu en 1923.
 HMS P36 (1941), un sous-marin de classe U lancé en avril 1941 et coulé dans le port de Tas-Sliema à Malte le 1er avril 1942 par un avion allemand. L'épave a été soulevée en août 1958 et mise à la ferraille

Référence 
 Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .